stookolie (binnen het Nederlands taalgebied vooral in België gebruikelijk)
 Mazout cocktail, een mengsel van cola en bier, vooral in België populair